Матросовская у́лица улица в северной части города Борисоглебска является стыком автодороги Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р22 «Каспий» и подъездом от Саратова к автомобильной дороге  «Каспий» . Проходит через весь город с востока на запад параллельно улицам Октябрьская, Корытина, 217-й Стрелковой Дивизии. 
Улица ограничивает с юга Северный микрорайон, находящийся меж ней и улицей Октябрьская.

Происхождение названия 
Предполагают, что в начале 19-го века улица получила название в связи с тем, что на ней проживали в 1801—1806 годах команды морских матросов, строивших под начальством генерала Кусакова суда для Черноморского флота. .

Здания и сооружения 
На Матросовской улице расположено много магазинов, промышленных и транспортных предприятий:
бойня и колбасный цех Борисоглебского Мясоконсервного комбината, вторая площадка БКМЗ,  
торговые центры «Парус», «Трамплин», Магазины «Мясное изобилие», «Магнит» и «Порядок», автодилер «Боравто», отделение транспортной компании «ПЭК» и многие другие.

Транспорт 
Улица Матросовская является важнейшей транспортной артерией горда. По ней проходят автобусы городских маршрутов №1, 1а, 2, 2а, 5, 7, 8, 9, 9а, 15а;
пригородные маршруты:
 596	Борисоглебск — Губари
 102	Борисоглебск — Богана
 107	Борисоглебск — Воскресеновка
 598	Борисоглебск — Макашевка
 106	Борисоглебск — Танцырей
 105	Борисоглебск — Махровка
 101	Борисоглебск — Чигорак
и междугородные:
 Волгоград — Балашов
 Волгоград — Воронеж
 Волгоград — Рязань
 Волгоград — Тамбов
 Воронеж — Астрахань
 Воронеж — Балашов
 Воронеж — Волгоград
 Воронеж — Волжский
 Воронеж — Саратов
 Москва — Саратов
 Саратов — Белгород
 Саратов — Тамбов
 Тамбов — Волгоград
 Тамбов — Саратов

Из-за загруженности, узости в старой, восточной части города и большого количества светофоров на улице довольно часто возникают аварии и нехарактерные для Борисоглебска пробки. Несколько улучшил ситуацию ремонт близлежащих улиц  Октябрьской, Павловского, Карла Маркса, Садовой и Дубровинской, проведенный в 2016 - 2017 годах. После двух аварий при ремонте Красного моста через р. Ворона, приведших к затягиванию сроков ремонта, активизировалось проектирование и согласование давно запланированного  строительства объездной дороги, проходящей севернее города и призванной вывести из него транзитный трафик. На данный момент судьба проекта неизвестна.

Примечания

Ссылки 

Улицы Борисоглебска